DCI steht für:
 1D-chiro-Inosit, Isomer des sechswertigen cyclischen Alkohols Inosit
 Data Context Interaction, Architekturmuster zur Strukturierung von Software-Entwicklung
 DCI Database for Commerce and Industry, deutsches E-Commerce-Unternehmen
 Decompression Illness, siehe Dekompressionskrankheit
 Defence for Children International, unabhängige NGO, die im internationalen Jahr des Kindes (1979) gegründet wurde
 denominatio communis internationalis (lateinisch), siehe Internationaler Freiname, der  von der Weltgesundheitsorganisation vergebene, gemeinfreie Name für einen Arzneimittelwirkstoff
 Detective Chief Inspector,, Dienstgrad der Polizeibehörden im Vereinigten Königreich und in Nordirland, siehe Dienstgrade der britischen Polizei
 Development Co-operation Instrument, Finanzierungsinstrument der EU-Entwicklungspolitik
 Digital Cinema Initiatives, Joint Venture der großen Hollywood-Studios für einen DRM-gesicherten Standard für digitales Kino
 Diners Club International, US-amerikanisches Kreditkartenunternehmen
 Director of Central Intelligence, ehemaliger Leiter der United States Intelligence Community (aus 16 Geheimdiensten)
 Display Control Interface, von Microsoft und Intel spezifiziertes API, um Software ab Windows 3.1 einen geordneten Zugang zum Bildspeicher zu ermöglichen
 Drum Corps International, internationale Trommler-Vereinigung
 Duelists' Convocation International, Netzwerk für Turniere in Magic: The Gathering, Dungeons& Dragons und anderen Spielen von Wizards of the Coast
 römische Zahlzeichen für die natürliche Zahl 601
 Militärflugplatz Decimomannu (IATA-Code), italienischer Militärflughafen

dCI steht für:
 Direct Common-Rail Injection, englisch für „Direkt-Common-Rail-Einspritzung“

DC.I steht für:
 Fokker DC.I, niederländisches Militärflugzeug von Fokker

Siehe auch:
 DC1

Abkürzung